Prvenstva SSSR-a u vaterpolu su održavana od 1925. do 1992. godine, nakon kojih su zbog raspada Sovjetskog saveza nastavljena pojedinačna prvenstva osamostaljenih država.

Prvaci i doprvaci 

 Napomene: 
  u prvenstvu sudjelovale selekcije sovjetskih republika, regija ili gradova 
  u prvenstvu sudjelovale selekcije športskih društava 
 prvenstvo Zajednice neovisnih država

Vječna ljestvica

Poveznice 
 Ruska vaterpolska prvenstva

Izvori 
  sports123.com, Sovjetsko vaterpolsko prvenstvo, prve tri momčadi, wayback arhiva
  waterpolo.ru, povijest sovjetskih prvenstava u vaterpolu , pristupljeno 5. siječnja 2016.

Nacionalna vaterpolska natjecanja
vaterpolo